Веинте де Фебреро има више значења:

 Веинте де Фебреро (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Веинте де Фебреро (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику